Отакар Бржезіна — чеський поет-символіст і публіцист.

Населені пункти в Чехії:

 Бржезіна (Рокицани)
 Бржезіна (Їчін)
 Бржезіна (Світави)
 Бржезіна (Їндржіхув Градець)
 Бржезіна (Млада-Болеслав)
 Бржезіна (колишній округ Бланско) — муніципалітет у окрузі Брно-околиця
 Бржезіна (колишній округ Тішнов) — муніципалітет у окрузі Брно-околиця